Bártfay József (1812–1864) ügyvéd, színműíró, író
Bártfay József (1905–1988) vegyészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja